Арті — селище міського типу, Артинський міський округ, Свердловська область, Росія
 Арті — комуна, департамент Валь-д'Уаз, регіон Іль-де-Франс, Франція

Див. також 
 Артя-Шигірі
 Верхні Арті
 Старі Арті